OEM steht für:

 Original Equipment Manufacturer, siehe Erstausrüster
 Office of Emergency Management, Katastrophenschutzeinrichtung von New York, siehe New York City Emergency Management
 Object Exchange Model, semistrukturiertes Datenmodell
 Oberelbe-Marathon
 OEM-Zeichensatz, siehe Codepage 437

Siehe auch:

OEM